Liplany (ukr. Липляни) – wieś na Ukrainie w rejonie kiwereckim obwodu wołyńskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon kiwercowski